Рудольф Эдвин Беллинг (; ,  — , Крайллинг) — немецкий скульптор.

Жизнь и творчество 
После окончания средней школы в 1901 году Рудольф Беллинг поступает в военный интернат Луизенштифт. Затем изучал коммерцию. После того, как юноша убедился, что торговля ему не подходит, он поступает учеником в мастерскую прикладного искусства. После этого дополняет своё образование учёбой в ремесленной школе.

Искусством скульптуры Беллинг овладевает самоучкой, посещает также курсы рисунка, моделирования и анатомии в Высшем ветеринарном училище Берлина. В 1908 году он открывает, совместно с Эмилем Казелов, мастерскую по изготовлению мелкой пластики и декоративных изделий. В 1909 году они принимают заказы для театральных постановок Макса Рейнхардта.

После того, как в 1910 году мастерская была закрыта, Беллинг работает в театральных мастерских. Выполняя заказы для театра, скульптор знакомится с новым, экспрессионистским искусством Германии. Театральное искусство оказало несомненное влияние на всё творчество Р. Беллинга, у которого в работах постоянно возникают такие мотивы, как танец.

В 1911 году он становится студентом берлинской Художественной академии, в классе профессора Петера Бройера.

Во время Первой мировой войны Рудольф Беллинг служит при одном из авиасоединений в районе Берлина (1915—1917).

После окончания войны, в 1918 году скульптор воспринимает социалистические и революционные идеи, он становится членом образованного в Берлине Рабочего Совета по искусству. В декабре 1918 года он — один из основателей левой Ноябрьской группы художников, в правлении которой он состоит до 1932 года.

В 1919 году он создаёт свою знаменитую скульптуру Трезвучие («Dreiklang»). В этот период Беллинг занимается преимущественно прикладным искусством, рекламными проектами и т. п.

В 1924—1926 годах он совершает учебную поездку по Европе.

В последующие годы он работает совместно со многими архитекторами по пластическому декорированию официальных и частных зданий.

В 1931 году Беллинг становится членом Прусской Академии искусств. После прихода в Германии к власти нацистов творчество скульптора подверглось со стороны властей бойкоту и преследованиям, оно было объявлено дегенеративным, что привело к уходу Беллинга из Академии.

В 1935 году он уезжает читать лекции в Нью-Йорк; в 1936 году возвращается в Германию, однако по политическим соображениям в 1937 году покидает родину окончательно.

В 1937 году Рудольф Беллинг эмигрирует в Турцию и преподает в Художественной академии Стамбула. В июле того же года его работы становятся причиной казуса: абстрактная скульптура выставляется как образец «дегенеративности», в то время как реалистический портрет Макса Шмелинга удостаивается чести быть выставленным на «Большой выставке немецкого искусства» под нацистской эгидой. Выставки проходят синхронно; выставочные залы (соответственно Институт археологии и новооткрытый Дом немецкого искусства) находятся в Мюнхене один напротив другого.

С 1951 года Беллинг работает при стамбульском Техническом университете.

В 1955 году он награждается западногерманским Большим крестом за заслуги, в 1956 году восстанавливается его членство в берлинской Академии, в 1961 году следует присуждение Берлинской художественной премии.

Скульптор вернулся в ФРГ в 1966 году. В 1967 и 1976 годах его работы были удостоены наград в Мюнхене, в 1971 — в Санкт-Галлене. В том же 1971 году ему присуждается звание почётного доктора Мюнхенского технического университета. В 1972 Р. Беллинг награждается Большим крестом за заслуги со звездой.

Примечания

Литература 
Jan Pierre van Rijen in: Christian Tümpel: Deutsche Bildhauer (1900—1945). Entartet? Zwolle 1992, S. 203

Скульпторы Германии
Скульпторы по алфавиту
Лауреаты Берлинской художественной премии
Почётные доктора Мюнхенского технического университета
Преподаватели Стамбульского технического университета
Преподаватели университета изящных искусств имени Мимара Синана
Художники выставки «Дегенеративное искусство»